Гран-при Пино Черами () — шоссейная однодневная велогонка, ежегодно проводящаяся в бельгийской провинции Эно. Названа в честь бельгийского велогонщика итальянского происхождения Джузеппе "Пино" Черами, победителя Париж — Рубе в 1960 году. С 2005 года входит в календарь UCI Europe Tour под категорией 1.1.

Призёры

Ссылки 
 Официальный сайт
 Гран-при Пино Черами на FirstCycling 
 
 
 
 
  

Велогонки в Бельгии
UCI Europe Tour
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1964 года